Desire – album Boba Dylana
 Desire – album zespołu Firebirds
 Desire – album zespołu French Affair
 Desire – album zespołu Hurts
 „Desire” – singel zespołu U2
 „Desire” – singel Darina
 „Desire” – singel zespołu Radiorama
 „Desire” – singel zespołu Years & Years
 Desire – portugalski zespół muzyczny
 Desire – kanadyjski zespół muzyczny